Cette page contient les pages d'homonymie de E20 et E-20.

Domaine militaire 
 HMS E20, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Hypoparathyroïdie, d'après la Classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Lotus E20, une formule 1 de l’écurie Lotus F1 Team.

Transports 
Automobile
 Toyota Corolla E20, première génération de la Toyota Corolla.

Routes
   Route européenne 20, traversant l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, l'Estonie et la Russie ;
  Rocade d'Ibiza E-20, voie rapide urbaine entourant Ibiza.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres